M6 kan syfta på:
 M6 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 M6 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 M6 – en motorväg i Pakistan, se Lista över motorvägar i Pakistan
 M6 – en stjärnhop, se Messier 6
 M6 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga
 M6 – en fransk TV-kanal, se Metropole 6 
 HMS M6 – en minsvepare